Чипан:

 Чипан — река в России, протекает в Республике Коми.
 Чипан — село в Южно-Казахстанской области Казахстана.